Koivunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1917-1989), soldat finlandais
Ari Koivunen (né en 1984), chanteur finlandais de heavy-metal
Brita Koivunen (1931-2014), chanteuse finlandaise de schlager
 (1911-1990), boxeur olympique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois